Cabal peut désigner :

Titres 

 Cabal, un jeu vidéo sorti en 1988 ;
 Cabal, un film de Clive Barker sorti en 1990 ;

Pseudonyme 

 C4bal, rappeur brésilien ;
 Conway Cabal, référence à une conspiration de la fin de 1777.

Toponyme 

 Santa Rosa de Cabal est une municipalité située dans le département de Risaralda en Colombie.

Patronyme 

 Christian Cabal, homme politique français ;
 José María Cabal (1770-1816), militaire colombien.
 Juan Sebastián Cabal, joueur de tennis colombien.
 María Fernanda Cabal (1964-), femme politique et chef d'entreprise colombienne.

Patronyme hispanique